Инбер — еврейская фамилия.
 Инбер, Вера Михайловна (урождённая Шпенцер; 1890—1972) — русская советская поэтесса и прозаик.
 Инбер, Жанна Натановна (более известна как Жанна Владимировна Гаузнер; 1912—1962) — русская советская писательница.
 Инбер, Натан Осипович (Нат Инбер, 1887—1957) — журналист, литератор.